Edward Hulse est un nom de personne anglo-saxonne qui peut faire référence à :

 Edward Hulse (c. 1682–1759) des Baronnet Hulse
 Edward Hulse (1714–1800) des Baronnet Hulse
 Edward Hulse (1744–1816), High Sheriff du Hampshire
 Edward Hulse (1809–1899), des Baronnet Hulse
 , 6 Baronnet (1859-1903), noble et homme politique britannique ;
 , 7 Baronnet (1889-1915), noble et officier britannique de l'armée anglaise pendant la Première Guerre mondiale ;
 Edward Hulse (1932), des Baronnet Hulse
 Edward Hulse (mort 1711), voir Harveian Oration.